Margoum peut désigner : 
 Margoum, un tissage de laine utilisé comme tapis de sol dont les origines sont arabo-berbères.

Patronyme 

 Mounir Margoum, né le  à Clermont-Ferrand en France, est un acteur et réalisateur français.
Patronyme arabe